Армак:

 Мюллер-Армак, Альфред
 Армак - село, Джидинский район, Бурятия